

Пользование списком 
В настоящей таблице приведена краткая информация обо всех существующих площадях, проспектах, бульварах, улицах, переулках, проездах и шоссе города Мелитополя. Сортировка приведена по изданию «Улицы Мелитополя. Историко-географический словарь».

В 1941—1943 гг., во время оккупации Германией, многие улицы Мелитополя были переименованы, в первую очередь те, названия которых имели отношение к советской идеологии. Установить соответствие между названиями немецкого и советского периода трудно.

21 марта 2016 года на основании распоряжения № 115 главы Запорожской областной государственной администрации о выполнении Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики» в Мелитополе было переименовано 88 улиц и переулков.

14 апреля 2016 года решением исполнительного комитета Мелитопольского городского совета № 60/3 переименованы остальные улицы города.

23 мая 2016 года распоряжением главы Запорожской ОГА переименовано ещё две улицы города, которые не смогла переименовать местная община.

9 июня 2016 года решением Мелитопольского горисполкома принят окончательный перечень названий улиц и переулков Мелитополя.

Следует учитывать, что на момент первого упоминания многие улицы находились за пределами Мелитополя в составе присоединённых позже посёлков.

В том случае, если улица расположена в нескольких районах города, указывается тот район, к которому относится большая часть улицы.

В том случае, если улица со сменой названия оставалась в прежних границах и можно чётко установить соответствие между старым и новым названием, указывается дата упоминания улицы под своим первым названием. В том случае, если улица образовалась в результате слияния нескольких улиц или их участков либо в результате их деления, указывается дата слияния/деления.

В том случае, если в прошлом со старым названием названием улица имела другой статус (переулок, проезд и т. д.), этот статус указывается рядом с названием.

Для наглядности сортировки номера улиц помещаются после основного названия.

Список улиц

Общие сведения 
В Мелитополе 335 объектов топонимики.
Среди них:
 улиц — 196;
 переулков — 129;
 площадей — 3 (пл. Победы, пл. Соборная, пл. Грищенко);
 проспектов — 2 (просп. Богдана Хмельницкого и просп. 50-летия Победы);
 бульваров — 1 (бульвар 30 лет Победы);
 проездов — 2 (проезд Корвацкого и проезд Челюскинцев);
 шоссе — 1 (Каховское шоссе).
 Общая длина улиц — 336 км.
 Средняя длина улиц всех типов — 1,03 км, средняя длина улиц — 1,38 км, средняя длина переулков — 0,42 км.
 Средняя дата первого упоминания об улице — 1950 год. 17 улиц известны ещё с XIX века, 14 появились после 2000 года.
 Самый большой порядковый номер улицы — 4 (4-й переулок Бадыгина на Песчаном, 4-й переулок Ногайский и 4-й Линейный переулок на Юровке). Также в разное время существовали 6-й Ленина и 5-й Степной переулки.
 Самая длинная улица — Интеркультурная (до 2016 года — Дзержинского), проходящая через весь город с востока на запад (6,8 км), а самая короткая — 2-й переулок Строительный (до 2016 года — Ворошилова) на Юровке (75 метров).
 Самый большой номер дома — 478 (улица Пушкина).
 11 переулков оказались длиннее одноимённых улиц. Самые большие показатели имеют 1-й переулок Некрасова на Красной Горке (больше в 2,5 раза) и переулок Серова на Северном переезде (больше в 1,97 раз). По абсолютным же значениям самый длинный переулок города — 2-й переулок Александра Довженко (до 2016 года — Карла Либкнехта) на Красной Горке длиной в полтора километра.
 Самое длинное название улицы — Воинов-Интернационалистов (25 знаков). Самое короткое название у улицы Мира, до 2016 года также было и у улицы Лазо (ныне — Академика Патона).
 Самая богатая история переименований — у улицы Дмитрия Донцова. Одна из старейших улиц города успела побывать Немецкой (до 1915), Алексеевской (1915—1921), Карла Радека (1921—1929), Профинтерна (1929—1941), снова Алексеевской (1941—1943), снова Профинтерна (1943—2016), Дмитрия Донцова (с 21 марта 2016).
 В 1911 году по распоряжению городской управы все здания Мелитополя были «снабжены соответствующими номерами, а на углах прикреплены надписи с обозначением улиц». До этого времени «ни один из местных домовладельцев не знал номера своего дома».

Примечания 

улиц
Мелитополь